Кулико́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 
 Куликова, Алла (род. 1977) — российская дзюдоистка.
 Куликова, Валентина Кузьминична (1935—1997) — советская баскетболистка.
 Куликова, Варвара Николаевна (1846—1894) — детская писательница, переводчица.
 
 
 Куликова, Елена Юрьевна (род. 1970) — российский литературовед, доктор филологических наук.
 Куликова, Ксения Сергеевна (род. 1988) — российская биатлонистка.
 
 Куликова, Маргарита Михайловна (1919—2016) — советский и российский врач-невролог, хирург, общественный деятель.
 
 Куликова, Наталья Сергеевна (род. 1982) — российская волейболистка.
 Куликова, Нэлли Викторовна (род. 1945) — Герой Социалистического Труда.
 Куликова, Регина Александровна (род. 1989) — российская теннисистка.
 Куликова, Светлана Вячеславовна (род. 1980) — российская фигуристка.
 Куликова, Татьяна Юрьевна (род. 1993) — российская волейболистка.

Топоним 
 Куликова — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Куликова — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области.